Казначеевский — название населённых пунктов в России:

 Казначеевский — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Казначеевский — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 
 Казначеевский сельский совет